Pires do Rio ist der Name folgender Orte:

 Pires do Rio (Bahia), Gemeinde im Bundesstaat Bahia, Brasilien
 Pires do Rio (Goiás), Gemeinde im Bundesstaat Goiás, Brasilien
 Mikroregion Pires do Rio, Region im Bundesstaat Goiás, Brasilien

Pires do Rio ist der Familienname folgender Personen:

 José Pires do Rio, brasilianischer Politiker, Stadtpräsident von São Paulo